Di seguito una lista di asteroidi dal numero 108001 al 109000 con data di scoperta e scopritore.

108001-108100 

|-
| 108001 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108002 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108003 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108004 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108005 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108006 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108007 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108008 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108009 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108010 - ||  || 23 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 108011 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108012 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108013 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108014 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108015 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108016 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108017 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108018 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108019 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108020 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108021 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108022 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108023 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108024 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108025 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108026 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108027 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108028 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108029 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 108030 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108031 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108032 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108033 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108034 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108035 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108036 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108037 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108038 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108039 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108040 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108041 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108042 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108043 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108044 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108045 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108046 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108047 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108048 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108049 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108050 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108051 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108052 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108053 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108054 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108055 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108056 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108057 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108058 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108059 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108060 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108061 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108062 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108063 - ||  || 30 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 108064 - ||  || 30 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108065 - ||  || 30 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108066 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108067 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108068 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108069 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108070 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108071 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108072 Odifreddi ||  || 22 marzo 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108073 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108074 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108075 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108076 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108077 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108078 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108079 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108080 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108081 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108082 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108083 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108084 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108085 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108086 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 108087 - ||  || 19 marzo 2001 || T. Pauwels
|-
| 108088 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108089 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108090 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108091 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108092 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108093 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108094 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108095 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108096 Melvin ||  || 25 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 108097 Satcher ||  || 26 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 108098 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108099 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108100 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|}

108101-108200 

|-
| 108101 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108102 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108103 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108104 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108105 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108106 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 108107 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 108108 - ||  || 22 marzo 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108109 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108110 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108111 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108112 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 108113 Maza ||  || 14 aprile 2001 || R. Ferrando
|-
| 108114 - ||  || 15 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108115 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108116 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108117 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108118 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108119 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108120 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108121 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108122 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108123 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108124 - ||  || 15 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108125 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108126 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108127 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108128 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108129 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108130 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108131 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108132 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108133 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108134 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108135 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108136 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108137 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108138 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108139 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108140 Alir || 2001 HO || 16 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 108141 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108142 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108143 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108144 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108145 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108146 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108147 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108148 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108149 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108150 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108151 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108152 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108153 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108154 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108155 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108156 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108157 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108158 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108159 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108160 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108161 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108162 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108163 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108164 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108165 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108166 - ||  || 21 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108167 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108168 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108169 - ||  || 21 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108170 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108171 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108172 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108173 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108174 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108175 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108176 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108177 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108178 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108179 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108180 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108181 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108182 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108183 - ||  || 23 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 108184 - ||  || 23 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108185 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108186 - ||  || 24 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 108187 - ||  || 23 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108188 - ||  || 23 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108189 - ||  || 23 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108190 - ||  || 23 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108191 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108192 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108193 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108194 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108195 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108196 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108197 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108198 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108199 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108200 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|}

108201-108300 

|-
| 108201 Di Blasi ||  || 27 aprile 2001 || Farra d'Isonzo
|-
| 108202 - ||  || 25 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108203 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108204 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108205 Baccipaolo ||  || 26 aprile 2001 || L. Tesi, G. Forti
|-
| 108206 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108207 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108208 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108209 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108210 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108211 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108212 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108213 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108214 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108215 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108216 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108217 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108218 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108219 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108220 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108221 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108222 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108223 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108224 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108225 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108226 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108227 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108228 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108229 - ||  || 29 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 108230 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108231 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108232 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108233 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108234 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108235 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108236 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108237 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108238 - ||  || 30 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108239 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108240 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108241 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108242 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108243 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108244 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108245 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108246 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108247 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108248 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108249 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108250 - ||  || 17 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 108251 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108252 - ||  || 19 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108253 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108254 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108255 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108256 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108257 - ||  || 22 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108258 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108259 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108260 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108261 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108262 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108263 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108264 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108265 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108266 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108267 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108268 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108269 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108270 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108271 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108272 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108273 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108274 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108275 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108276 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108277 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108278 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108279 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108280 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108281 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108282 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108283 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108284 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108285 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108286 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108287 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108288 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 108289 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108290 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108291 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108292 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108293 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108294 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 108295 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108296 - ||  || 28 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108297 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108298 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 108299 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 108300 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|}

108301-108400 

|-
| 108301 - || 2001 JK || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108302 - || 2001 JL || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108303 - || 2001 JN || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108304 - || 2001 JP || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108305 - || 2001 JX || 11 maggio 2001 || L. Šarounová
|-
| 108306 - || 2001 JZ || 11 maggio 2001 || L. Šarounová
|-
| 108307 - ||  || 13 maggio 2001 || L. Robinson
|-
| 108308 - ||  || 13 maggio 2001 || G. Hug
|-
| 108309 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108310 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108311 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108312 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108313 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108314 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108315 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108316 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108317 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108318 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108319 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108320 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108321 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108322 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108323 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108324 - ||  2001 KB  || 16 maggio 2001 || Tenagra II
|-
| 108325 - ||  2001 KV  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108326 - || 2001 KY || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108327 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108328 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108329 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108330 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108331 - ||  || 16 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108332 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108333 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108334 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108335 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108336 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108337 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108338 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108339 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108340 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108341 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108342 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108343 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108344 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108345 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108346 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108347 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108348 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108349 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108350 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108351 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108352 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108353 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108354 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108355 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108356 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108357 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108358 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108359 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108360 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108361 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108362 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108363 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108364 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108365 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108366 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108367 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108368 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108369 - ||  || 20 maggio 2001 || W. Bickel
|-
| 108370 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108371 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108372 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108373 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108374 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108375 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108376 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108377 - ||  || 23 maggio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108378 - ||  || 22 maggio 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 108379 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108380 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108381 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108382 Karencilevitz ||  || 18 maggio 2001 || M. White, M. Collins
|-
| 108383 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108384 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108385 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108386 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108387 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108388 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108389 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108390 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108391 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108392 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108393 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108394 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108395 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108396 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108397 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108398 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108399 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108400 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|}

108401-108500 

|-
| 108401 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108402 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108403 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108404 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108405 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108406 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108407 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108408 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108409 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108410 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108411 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108412 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108413 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108414 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108415 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108416 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108417 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108418 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108419 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108420 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108421 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108422 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108423 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108424 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108425 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108426 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108427 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108428 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108429 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108430 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108431 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108432 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108433 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108434 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108435 - ||  || 24 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108436 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108437 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108438 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108439 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108440 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108441 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108442 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108443 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108444 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108445 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108446 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108447 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108448 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108449 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108450 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108451 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108452 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108453 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108454 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108455 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108456 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108457 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108458 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108459 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108460 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108461 - ||  || 22 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108462 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108463 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108464 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108465 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108466 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108467 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108468 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108469 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108470 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108471 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108472 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108473 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108474 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108475 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108476 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108477 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108478 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108479 - ||  || 27 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108480 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108481 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108482 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108483 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108484 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108485 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108486 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108487 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108488 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108489 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108490 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108491 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108492 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108493 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108494 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108495 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108496 Sullenberger ||  || 21 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 108497 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108498 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108499 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108500 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|}

108501-108600 

|-
| 108501 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108502 - ||  || 23 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108503 - ||  || 25 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108504 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108505 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108506 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108507 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108508 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 108509 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108510 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108511 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108512 - ||  || 25 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108513 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108514 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108515 - ||  || 27 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108516 - ||  || 30 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 108517 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 108518 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 108519 - || 2001 LF || 3 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108520 - || 2001 LK || 11 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108521 - || 2001 LL || 11 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108522 - || 2001 LQ || 14 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108523 - || 2001 LT || 12 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 108524 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108525 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108526 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108527 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108528 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108529 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108530 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108531 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108532 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108533 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108534 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108535 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108536 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108537 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108538 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108539 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108540 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108541 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108542 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108543 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108544 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108545 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108546 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108547 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108548 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108549 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108550 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108551 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108552 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108553 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108554 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108555 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108556 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108557 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108558 - ||  || 12 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108559 - ||  || 13 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 108560 - ||  || 14 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 108561 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108562 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108563 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108564 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108565 - || 2001 MC || 16 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108566 - || 2001 MF || 16 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108567 - || 2001 MY || 18 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108568 - ||  || 18 giugno 2001 || J. Broughton
|-
| 108569 - ||  || 18 giugno 2001 || J. Broughton
|-
| 108570 - ||  || 19 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108571 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108572 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108573 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108574 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108575 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108576 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108577 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108578 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108579 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108580 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108581 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108582 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108583 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108584 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108585 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108586 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108587 - ||  || 24 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108588 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108589 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108590 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108591 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108592 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108593 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108594 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108595 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108596 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108597 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108598 - ||  || 27 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 108599 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108600 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|}

108601-108700 

|-
| 108601 - ||  || 24 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108602 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108603 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108604 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108605 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108606 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108607 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108608 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108609 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108610 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108611 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108612 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108613 - ||  || 30 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108614 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108615 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108616 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108617 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108618 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108619 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108620 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108621 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108622 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108623 - ||  || 21 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 108624 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108625 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108626 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 108627 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108628 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108629 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108630 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 108631 - || 2001 NG || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108632 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108633 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108634 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108635 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108636 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108637 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108638 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108639 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108640 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108641 - ||  || 15 luglio 2001 || L. Šarounová
|-
| 108642 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108643 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108644 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108645 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108646 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108647 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108648 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108649 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108650 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108651 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108652 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108653 - ||  || 9 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108654 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108655 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108656 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108657 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108658 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108659 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108660 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108661 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108662 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108663 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108664 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108665 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108666 - || 2001 OD || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108667 - || 2001 OS || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108668 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108669 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108670 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108671 - ||  || 19 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108672 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108673 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108674 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108675 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108676 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108677 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108678 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108679 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108680 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108681 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108682 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108683 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108684 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108685 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108686 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108687 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108688 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108689 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108690 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108691 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108692 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108693 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108694 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108695 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108696 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108697 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108698 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108699 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108700 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|}

108701-108800 

|-
| 108701 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108702 - ||  || 21 luglio 2001 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 108703 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108704 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108705 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108706 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108707 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108708 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108709 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108710 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108711 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108712 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108713 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108714 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108715 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108716 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108717 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108718 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108719 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108720 Kamikuroiwa ||  || 22 luglio 2001 || A. Nakamura
|-
| 108721 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108722 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108723 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108724 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108725 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108726 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108727 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108728 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108729 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108730 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108731 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108732 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108733 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108734 - ||  || 23 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 108735 - ||  || 24 luglio 2001 || J. G. Ries
|-
| 108736 - ||  || 24 luglio 2001 || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| 108737 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108738 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108739 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108740 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108741 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108742 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108743 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108744 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108745 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108746 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108747 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108748 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108749 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108750 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108751 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108752 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108753 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108754 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108755 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108756 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108757 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108758 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108759 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108760 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108761 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108762 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108763 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108764 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108765 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108766 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108767 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108768 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108769 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108770 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108771 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108772 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108773 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108774 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108775 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108776 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108777 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108778 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108779 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108780 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108781 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108782 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108783 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108784 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108785 - ||  || 26 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108786 - ||  || 26 luglio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 108787 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108788 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108789 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108790 - ||  || 28 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 108791 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108792 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108793 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108794 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108795 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108796 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108797 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108798 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108799 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108800 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|}

108801-108900 

|-
| 108801 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108802 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108803 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108804 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 108805 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 108806 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108807 - ||  || 29 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 108808 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108809 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108810 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108811 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108812 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108813 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108814 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108815 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108816 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108817 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108818 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108819 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108820 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108821 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108822 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108823 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108824 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108825 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108826 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108827 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108828 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108829 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108830 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108831 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108832 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108833 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 108834 - ||  || 19 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 108835 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108836 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108837 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108838 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108839 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108840 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108841 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108842 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108843 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108844 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108845 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108846 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108847 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108848 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108849 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108850 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108851 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108852 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108853 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108854 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108855 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108856 - ||  || 25 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 108857 - ||  || 25 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 108858 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108859 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108860 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108861 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108862 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108863 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108864 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108865 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108866 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108867 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108868 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108869 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108870 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108871 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108872 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108873 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108874 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108875 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108876 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108877 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108878 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108879 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108880 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108881 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108882 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108883 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108884 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108885 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108886 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 108887 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 108888 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 108889 - || 2001 PX || 2 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108890 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108891 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108892 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108893 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108894 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108895 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108896 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108897 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108898 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108899 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108900 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|}

108901-109000 

|-
| 108901 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108902 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108903 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108904 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108905 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108906 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108907 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108908 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108909 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108910 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108911 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108912 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108913 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108914 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108915 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108916 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108917 - ||  || 15 agosto 2001 || L. Ball
|-
| 108918 - ||  || 13 agosto 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 108919 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108920 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108921 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108922 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108923 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108924 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108925 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108926 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108927 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108928 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108929 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108930 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108931 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108932 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108933 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108934 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108935 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108936 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108937 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108938 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108939 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108940 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108941 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108942 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108943 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108944 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108945 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108946 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108947 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108948 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108949 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108950 - ||  || 14 agosto 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 108951 - ||  || 15 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 108952 - ||  || 15 agosto 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 108953 Pieraerts ||  || 13 agosto 2001 || T. Pauwels
|-
| 108954 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108955 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108956 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108957 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108958 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108959 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108960 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108961 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108962 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108963 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108964 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108965 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108966 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108967 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108968 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108969 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108970 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108971 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108972 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108973 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108974 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108975 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108976 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108977 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108978 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108979 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108980 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108981 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108982 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108983 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108984 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108985 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108986 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108987 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108988 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108989 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108990 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108991 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108992 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108993 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108994 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108995 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108996 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108997 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108998 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 108999 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 109000 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0108001